Тойю:

 Тойю (приток Коина) — река в России, протекает в Республике Коми, Архангельской области. 
 Тойю (приток Шомвуквы) — река в Российской федерации, протекает в Республике Коми, Архангельской области.